El escritor puede referirse a:

 Un autómata fabricado por la familia Jaquet-Droz.
 The Ghost Writer, película titulada El escritor en España.